Sezon Hovedserien rozegrany został na przełomie 1934 i 1935 roku. Był to 1. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Norwegii w hokeju na lodzie. W rozgrywkach wzięło udział 7 zespołów.

Tabela

Linki zewnętrzne 
 
 

Hokej na lodzie w Norwegii
1934 w hokeju na lodzie
1935 w hokeju na lodzie
1935 w Norwegii
1934 w Norwegii